Isthmotricladia är ett släkte av svampar. Isthmotricladia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Isthmotricladia